Albertadromeus, известный также как альбертадромей, или альбертадромеус — род растительноядных птицетазовых орнитоподовых динозавров из верхнего мела Северной Америки. Типовой и единственный вид Albertadromeus syntarsus назван и описан Brown и другими в 2013 году. Родовое имя означает «бегун из Альберты», ссылаясь на место нахождения останков — провинцию Альберта, Канада, и на предполагаемый бегающий образ жизни динозавра. Видовое имя образовано от двух греческих слов «συν» — «вместе» и «ταρσός» — «предплюсна» и описывает аутапоморфное состояние дистальной части малоберцовой кости, которая редуцировалась и слилась с дистальной частью большеберцовой кости.

История исследования 
Голотип TMP 2009.037.0044 обнаружен в слое формации Олдман, датированным средним кампаном, около 77—76 млн лет назад, провинция Альберта, Канада. Включает частичный посткраниальный скелет, состоящий из отдельных шейных рёбер, двух сочленённых спинных позвонков и отдельного хвостового, окостеневших сухожилий, левых большеберцовой и малоберцовой костей, фрагмента правой малоберцовой и фрагментов плюсневой и когтевой костей.

Описание 
Альбертадромей был небольшим двуногим травоядным динозавром длиной около 1,5 м. Животное диагностируется по следующим признакам: дистальная малоберцовая кость редуцирована до тонкой костяной пластинки, которая сливается с передней поверхностью большеберцовой кости на 1/3 её длины (общий с гетеродонтозавридами), латеральный мыщелок проксимальной части большеберцовой кости сильно раздвоен (общий с Changchunsaurus, Eocursor, Hypsilophodon, Jeholosaurus, Lesothosaurus, Orodromeus, Oryctodromeus, Stormbergia), большерубцовый гребень выступает дорсально, в результате чего верхний конец большеберцовой кости наклонён назад (то же в результате конвергенции наблюдается у гаспаринизавры и Micropachycephalosaurus).

Филогения 
По результатам кладистического анализа Brown и др. в 2013 году с использованием 137 признаков для 30 таксонов альбертадромей попадает в подсемейство ородромин, семейство тесцелозаврид, вместе с ородромеем, зефирозавром и ориктодромеем. Согласно этой работе, альбертадромей образует кладу с ородромеем и зефирозавром. Родственные связи внутри этой клады прояснить не удалось.

Кладограмма на основе анализа Brown и др. в 2013 году:

Примечания 

Thescelosauridae
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2013 году